Germania
Dohren – comune dell'Emsland, Bassa Sassonia
Dohren – comune del circondario di Harburg, Bassa Sassonia

Pagine correlate 
Doren (disambigua) – pagina di disambiguazione